Le patronyme germanique  est un nom porté en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et en Alsace-Lorraine. On peut évidemment penser au néerlandais "arend" (= aigle) ou au vieux germain aran, mais c'est le plus souvent un hypocoristique du prénom Arnold (= Arnaud). Lorsqu'il est porté par des juifs ashkénazes, ce devrait être une germanisation d'Aaron .
 
Il est originaire d'Allemagne, de Suisse, du Grand-Duché de Luxembourg et de la province de Luxembourg belge.

Variantes: 
 Aarens, Haerens
 Ahrend,  
 , Arends, Arent, 
 Harent 
 , Arents, Arenz, Arentz, Aarrents
 Aerens, Aerents, Arets, Arendsen, 
 Arndt, Arnt, Arndts, Arntz, Arntzen

Personnalités 
 ayant Arndt comme patronyme
  (1904-1974), homme politique allemand.
 Denis Arndt (1939- ), acteur américain.
 Edgar Arndt (1892-1944), Generalmajor allemand.
 Ernst Moritz Arndt (1769-1860), écrivain et poète allemand.
 Felix Arndt, pianiste et compositeur américain de musique ragtime.
 Franz Arndt (1848-1917), pasteur et théologien protestant prussien.
 Fritz Arndt (1885-1969), chimiste allemand.
 Gertrud Arndt (1903-2000), photographe allemande.
 Hans-Wolfgang Arndt (1945- ), professeur de droit allemand.
 Judith Arndt (1976-), cycliste allemande.
 Julius Arndt, médecin et un bibliophile allemand.
 Johann Arndt (1555-1621), théologien allemand.
 Karl Arndt (1892-1981), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Maximilian Arndt (1987-), bobeur allemand.
 Michael Arndt, scénariste américain.
 Nikias Arndt (1991-), cycliste allemand.
 Otto Arndt (1920-1992), homme politique allemand.
 Rudi Arndt (1927-2004), homme politique allemand.
 Rudolf Gottfried Arndt (1835-1900), psychiatre allemand.
 Walter Arndt (1891-1944), zoologue et médecin allemand.

 ayant Arndt comme prénom
 Arndt Kohn (né en 1980), un homme politique allemand

Références